Der Name Reyssouze bezeichnet:

 Reyssouze (Ain), eine französische Gemeinde im Département Ain, Region Rhône-Alpes
 Reyssouze (Fluss), einen französischen Fluss, der in die Saône mündet